Gminy w Czechach
 Svobodné Heřmanice – gmina w Bruntál
 Heřmanice u Oder – gmina w Nowy Jiczyn
 Heřmanice – gmina w powiecie Liberec, w kraju libereckim
 Heřmanice – gmina w powiecie Náchod, w kraju hradeckim

Inne
 Heřmanice – część miasta Ostrawy